Ленгефельд ():

 Ленгефельд — город в германской федеральной земле Саксония.
 Ленгенфельд, Каролина фон (более известная как Каролина фон Вольцоген; 1763—1847) — немецкая писательница.
 Ленгефельд, Шарлотта фон (1766—1826) — жена Фридриха Шиллера, сестра Каролины.

См. также 
 Ленгенфельд